TTC (spoorwegbedrijf) (TheTrainCompany), Nederlands spoorwegbedrijf.
TTC (rapgroep), Franse muziekgroep.
TTC (Torque Transfer Control), een systeem ter verbetering van het overbrengen van het motorkoppel.